Христо Янакиев Влахов е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христо Влахов е роден на 25 март 1871 година в Кукуш, тогава в Османската империя. Негови братя са революционерите Димитър Влахов, Никола Влахов и Георги Влахов, а синът му Туше Влахов е виден български историк. Завършва българската мъжка гимназия в Солун, а после учи във Военното училище в София, което не успява да завърши по здравословни причини. Занимава се с търговия. Включва се в кукушкия революционен комитет още при създаването му от Гоце Делчев и Туше Делииванов през пролетта на 1895 година, като е и член на ръководството му (заедно с Никола Бучков, Туше Гугушев и Христо Хаджидельов, а Туше Делииванов е председател). След 1901 година е ръководител на комитета. Като такъв представлява Кукушкия революционен район на Солунски конгрес на ВМОРО от 1903 година, когато е взето решение за вдигане на Илинденско-Преображенското въстание. Скоро след това при арестите след неуспешното покушение на Солунския комитет срещу върховиста Анго Попов, Влахов е арестуван и осъден на 15 години затвор от турските власти. При общата амнистия от 1904 година е освободен.

След Младотурската революция в 1908 година става член на Народната федеративна партия (българска секция) в Кукуш.

След Междусъюзническата война Христо Влахов се преселва в София, където умира на 11 април 1957 година.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Възпитаници на Солунската българска мъжка гимназия
Български общественици от Македония
Членове на Народната федеративна партия (българска секция)
Родени в Кукуш
Починали в София
Български имигранти от Македония в София